

Anni
48 – anno del I secolo d.C.
48 a.C. – anno del I secolo a.C.

Matematica
48 – numero naturale

Pagine correlate 
 Quarantotto (disambigua)